Zoltán Sándor (1888–1979) erdélyi magyar unitárius lelkész, egyházi író
Zoltán Sándor (1943–2015) grafikus